Арнајево је насеље у општини Барајево у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 753 становника.

Демографија 
У насељу Арнајево живи 683 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,6 година (42,1 код мушкараца и 43,0 код жена). У насељу има 276 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,09.

Ово насеље је у великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Барајевска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији